O caminho municipal 1115 (CM1115) é uma estrada que liga a   N 217  no concelho de Bragança a Chacim (  N 216 ) no concelho de Macedo de Cavaleiros.

Circuito:

Estradas municipais de Bragança (Portugal)